Наумович — белорусская, русинская и сербская фамилия.

Известные носители 
 Наумович, Андрей Николаевич (род. 1963) — белорусский политик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь V и VI созывов.
 Наумович, Иван Григорьевич (1826—1891) — галицко-русский писатель, общественный деятель, священник, издатель, один из лидеров галицко-русского движения в XIX веке.
 Наумович, Нада (1922—1941) — югославская студентка, партизанка Народно-освободительной войны Югославии и одна из жертв расстрелов в Крагуеваце.